Piper PA-23 ist die Bezeichnung für zwei Flugzeuge:

Piper Apache von 1953 (Stückzahl 2.166)
Piper Aztec von 1959 (Stückzahl 4.930)